Ślączka – struga w Polsce
 Aleksander Ślączka (1893–1940), lekarz neurolog i psychiatra, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Janusz Ślączka (ur. 1971), żużlowiec i trener sportu żużlowego
 Kazimierz Ślączka (1885-1971), inżynier, oficer Wojska Polskiego
 Roman Ślączka (1895-1967), adwokat, radca prawny, działacz narodowy
 Wojciech Ślączka (1851–1925), adwokat, działacz niepodległościowy i społeczny